Wanke ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Wanke (1873–1939), österreichische Illustratorin, Grafikerin, Malerin und Kunstgewerblerin
 Beate Wanke (* 1953), deutsche Schauspielerin
 Daouda Malam Wanké (1954–2004), nigerianischer Militär und Staatschef
 Emil Otto Wanke (1915–2004), deutscher Theologe
 Gerold Wanke (* 20. Jahrhundert), deutscher Schauspieler
 Joachim Wanke (* 1941), emeritierter römisch-katholischer Bischof des Bistums Erfurt
 Johannes Wanke (1923–2005), österreichischer Maler und Graphiker
 Klaus Wanke (1933–2011), deutscher Mediziner
 Otto Wanke (* 1989), tschechischer Komponist
 Paul Wanke (* 1926 – unbekannt), deutscher Handballspieler
 Robert Wanke (1896–1962), deutscher Chirurg und Hochschullehrer in Kiel
 Sebastian Wanke (* 1986), deutscher Kommunikationsdesigner
 Sylvia Wanke (* 1952), deutsche Bildhauerin und Szenografin
 Uwe Wanke, deutscher Politiker (AfD), MdL